Pompeya kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Pompeya, Veracruz, Atzalan, 
 Pompeya, Durango, Tlahualilo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar